Ганчка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.